Czistyje prudy ( – Czyste stawy) – stacja metra w Moskwie, na linii Sokolniczeskiej. Stacja została otwarta 15 maja 1935.

Stacje linii Sokolniczeskaja